Ananke (satélite) — satélite natural de Júpiter
Ananque — na mitologia grega, mãe das moiras

Desambiguação